Ladislao III puede referirse a:

 Ladislao III Piernas Largas rey polaco del  de la dinastía de los Piastas.
 Ladislao III de Hungría rey húngaro del  de la dinastía de los Árpádes.
 Ladislao III Jagellón rey polaco del  de la Dinastía Jogalia.